Edvard Lehmann har flera betydelser:

* Edvard Lehmann, dansk religionshistoriker
 Edvard Lehmann, dansk konstnär